De Picardie is een van de oudere straten in de binnenstad van de Nederlandse plaats Venlo.

Het straatje is een zijstraat van de Parade, die tot in de 18e eeuw Grote Beick of Groote Beek heette, en loopt in oostelijke richting.

Aan deze straat, die tot aan de slechting van de vestingwerken doorliep tot aan de Enveloppe Van der Duyn, lag in het verleden de Picardiemolen, en aan het einde ervan de Picardietoren.

Op de hoek met de Parade stond een van de openbare waterpompen, die bedoeld waren voor mensen die geen eigen put konden slaan. Rond 1900 werden deze pompen verwijderd.

Externe link 
 LEM Historische encyclopedie Venlo

Straat in Venlo binnenstad
Geschiedenis van Venlo